Акатемпа има више значења:
 Акатемпа (Атлистак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акатемпа (Тистла де Гереро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Акатемпа (Калнали), насеље у савезној држави Идалго у Мексику